Мариано II (; ум. ) — судья Логудоро (Торреса) с 1218 года. Сын Комиты III и его жены Испеллы Арборейской. Соправитель отца с 1203 года.

Биография 
Был союзником Генуи. В ноябре 1218 года заключил соглашение с Ламберто ди Галлура о женитьбе его сына Убальдо на своей дочери Аделазии, свадьба состоялась через несколько месяцев. Папа Гонорий III послал своего капеллана Бартоломео, чтобы аннулировать брак, но ничего не получилось.

С 1230 по 1232 год Мариано II был регентом Кальяри при малолетнем Гульельмо II по правам своей жены Агнессы.

В 1233 году Мариано II умер. Своим наследником он назначил сына — Баризоне III, указав в завещании, что если тот умрёт бездетным, патриции Торреса должны будут выбрать юдикессой одну из его дочерей — Аделазию или Бенедетту. В итоге, когда Баризоне III в 1236 году умер, судьёй Торреса была единодушно провозглашена Аделазия.

Источники 
 Ghisalberti, Alberto M. Dizionario Biografico degli Italiani: VIII Bellucci — Beregan. Rome, 1966.
 Caravale, Mario (ed). Dizionario Biografico degli Italiani: Guglielmo Gonzaga — Jacobini. Rome, 2000.
 Nowé, Laura Sannia. Dai «lumi» dalla patria Italiana: Cultura letteraria sarda. Mucchi Editore: Modena, 1996.

Правители Европы XIII века
Судьи Торреса